Тильман Вальдталер (; род. 24 марта 1942, Мюнхен) — итальяно-австралийский профессиональный велосипедист-путешественник немецкого происхождения, писатель и фотограф-любитель, лектор, рекламоноситель велосипедной индустрии и поставщиков оборудования для активного отдыха.

Начиная с 35-летнего возраста совершил более десятка сверхдальних (в том числе кругосветных) велосипедных путешествий, преодолев около 500 тысяч километров и посетив более 140 стран мира. Во время своего второго кругосветного путешествия в 1980-х годах он начал писать путевые заметки для журналов. С 1989 года он опубликовал более дюжины книг, а также несколько руководств по организации и проведении велопутешествий.

Бывший повар, выросший в Южном Тироле, долгое время жил и в настоящее время живёт в Австралии и имеет австралийское гражданство.

Происхождение 
Тильманн Вальдталер родился в годы Второй мировой войны в Мюнхене. Семья была бедной. Его отец — южно-тиролец немецкого происхождения. У него были две старшие сестры и старший брат. Жильё было разрушено в результате бомбардировки, и семья была вынуждена переехать в Италию к родственникам, где отец вскоре умер. В тот год Вальдталеру исполнилось четырнадцать лет. Через два года, в возрасте шестнадцати лет, он также потерял свою мать. Затем переехал в Вену к своей первой старшей сестре, чей муж был назначен его опекуном. После окончания школы в связи с экономическими трудностями он получил скромную профессию кондитера, хотя желал продолжать образование, и был вынужден отправиться в Швейцарию, где вторая сестра совместно с мужем управляла рестораном. Вальдталер стал работать у них поваром. В дальнейшем, во время сверхдальних велосипедных путешествий, профессия повара пригодилась.

Обзор велопутешествий 
В течение четырёх десятилетий, с 1977 по 2015 год, Тильманн Вальдталер совершил 14 крупных велосипедных путешествий, преодолев суммарно 239 700 км.

Собственные публикации

Журналы 
Со времени своего второго крупного путешествия в начале 1980-х Тильманн Вальдталер писал о своих поездках в журнальных статьях.

Книги 
 Expeditionen mit dem Fahrrad, изд-во Moby Dick, Kiel, 1989. ISBN 3-922843-41-7
 Bergradtouren in Südtirol, изд-во Athesia, Bozen, 1991. ISBN 88-7014-606-5
 Südtiroler Bergradtouren für Geniesser, изд-во Athesia, Bozen, 1993. ISBN 88-7014-718-5
 Expeditionen mit dem Fahrrad — mit "Äquatour, изд-во Moby Dick, 2-е издание, Kiel, 1994. ISBN 3-922843-89-1
 Die Äqua-Tour, изд-во Hermann, Markgröningen, 1994. ISBN 3-929920-12-3
 Biken nach Lust und Liebe — Südtirol, изд-во Athesia, Bozen, 2000. ISBN 88-87272-06-9
 Radfahren quer durch Südtirol, в соавторстве с Martin Gruber и Lorenz Psaier. Изд-во Athesia, Bozen, 2003. ISBN 88-87272-48-4
 Amerika von oben nach unten, издатель Tilmann Waldthaler (самоиздат), Rheden, 2003. ISBN 3-00-012139-0
 Sieh diese Erde leuchten! В соавторстве с Carlson Reinhard, изд-во Bielefelder Verlagsanstalt, Bielefeld, 2008. ISBN 978-3-87073-432-9
 Sieh diese Erde leuchten! В соавторстве с Carlson Reinhard, изд-во Taschenbuch, Malik, 2009. ISBN 978-3-492-40357-3
 Bei Sonne, Wind und Regen. В соавторстве с Carlson Reinhard, изд-во Malik, 2011. ISBN 978-3-492-40424-2
 Nordkap — Neuseeland. В соавторстве с Carlson Reinhard, изд-во Malik, München, 2012. ISBN 978-3-89029-425-4
 Nordkap — Neuseeland (E-Book). В соавторстве с Carlson Reinhard, изд-во Piper ebooks, München, 2012. ISBN 978-3-492-95820-2
 Outback — Mit dem Fahrrad quer durch Australien (E-Book). Изд-во Piper ebooks, München, 2014. ISBN 978-3-492-96659-7
 Outback — Mit dem Fahrrad quer durch Australien, изд-во Malik, München, 2015. ISBN 978-3-492-40546-1

Кроме этих авторских книг, Тильманн Вальдталер публиковался в различных сборниках.

См. также 
 Глеб Леонтьевич Травин
 Онисим Петрович Панкратов
 Томас Стивенс
 Энни Лондондерри

Примечания

Ссылки 
 Книги Вальдталера в каталоге Немецкой национальной библиотеки
 Тильман Вальдталер: портрет видео нем. яз.
 Tilmann Waldthaler нем. яз.
 Thillmann Waldthaler — Statement zu seinem Reifen видео нем. яз.

Велопутешественники